Чемпионат КОНКАКАФ по мини-футболу 2008 — 4-й розыгрыш главного международного турнира по мини-футболу в Северной и Центральной Америке и странах Карибского бассейна. Турнир проходил в Гватемале с 3-го по 8-е июня 2008 года на единственной арене.

Сборная Гватемалы выиграла турнир, победив в финале Кубу в серии послематчевых пенальти. Этот титул стал первым для Гватемалы.

Турнир также служил отборочным этапом зоны КОНКАКАФ для участия в чемпионате мира. Путёвки в Бразилию заработали сборные Гватемалы, Кубы и США.

Отборочный этап 
Отборочный турнир к Чемпионату КОНКАКАФ по мини-футболу 2008 проходил в Тринидаде и Тобаго в городе Макойа в период с 3-го по 6-е апреля 2008 года. Все матчи проходили в Centre of Excellence’s Canedo Hall.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Финальный этап 
Восемь команд-участниц были разделены на две группы, по четыре команды в каждой. Внутри каждой группы игры проходили по круговой системе в один круг. Две лучшие команды из каждой группы выходили в полуфинал. Три призёра соревнований получали путёвку на чемпионат мира 2008.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Сетка плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Итоговое положение 

Гватемала, Куба и США квалифицировались на Чемпионат мира по мини-футболу 2008.

См. также 
Чемпионат КОНКАКАФ по мини-футболу
Чемпионат мира по мини-футболу 2008

Ссылки 
 Чемпионат КОНКАКАФ 2008 на официальном сайте КОНКАКАФ

2008
Международные спортивные соревнования в Гватемале